Les Racines du ciel est un roman français de Romain Gary (1956).
 Les Racines du ciel () est un film américain de John Huston, adapté du roman (1958).
 Les Racines du ciel est une émission de France Culture, de Frédéric Lenoir et Leili Anvar